Список ссавців Тайваню містить перелік із 107 видів ссавців, зареєстрованих на території Тайваню (східна Азія) згідно з МСОП. Список не містить бродячих і свійських тварин.

Природоохоронні статуси 
Із 94 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває на межі зникнення, 1  — під загрозою вимирання, 8 є уразливими, 8  — близькі до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Тайвань
 
Списки:Тайвань